Paul Simon (1928–2003), illinois-i szenátor majd kormányzóhelyettes
Paul Simon (1941–) amerikai énekes és dalszövegíró

Egyéb 
Paul Simon – Paul Simon második nagylemeze